Правителство на Рачо Петров може да се отнася за:

 Правителство на Рачо Петров (1901)
 Правителство на Рачо Петров (1903–1906)